Голубничий — украинская фамилия. Известные носители:

 Голубничий, Алексей Сергеевич (род. 1962) — российский менеджер, генеральный директор ООО «Мострансгаз».
 Голубничий, Владимир Степанович (1936—2021) — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион.
 Голубничий, Всеволод Сергеевич (1928—1977) — экономист, историк, публицист и общественный деятель украинской диаспоры.
 Голубничий, Зиновий Петрович (1736—1810) — украинский художник.
 Голубничий, Иван Поликарпович (1923—1987) — Герой Советского Союза.
 Голубничий, Михаил Валерьевич (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Голубничий, Николай Иванович (1914—1977) — полный кавалер ордена Славы.